Het seizoen 2019-20 van de Belgische Derde klasse amateurs gaat van start in september 2019 en werd afgesloten in maart 2020. De competitie telt twee reeksen van 16 ploegen, aangesloten bij de VV en twee reeksen van 16 ploegen, aangesloten bij de ACFF.

Omwille van de Coronacrisis werd de competitie niet volledig afgewerkt. Hierdoor werd er geen eindronde gespeeld. De promoties en degradatie werd bepaald op basis van het eindklassement.

Gedegradeerde teams
Deze teams degradeerden voor aanvang van het seizoen uit de Tweede klasse amateurs.
 KFC Eppegem (14e VV A) 
 Tempo Overijse (15e VV A)
 K. Olsa Brakel (16e VV A)
 SC City Pirates Antwerpen (14e VV B) 
 KFC Turnhout (15e VV B)
 KFC Heur-Tongeren (16e VV B)
 R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux (14e ACFF)
 RUW Ciney (16e ACFF)

Noot: Royal Olympic Club de Charleroi was 15e in Tweede klasse amateurs ACFF, maar ging een fusie aan met Châtelet-Farciennes SC en speelde verder in Eerste klasse amateurs.

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de provinciale reeksen voor de start van het seizoen.

Antwerpen
 K. Witgoor Sport Dessel (kampioen)

Limburg
 KVK Beringen (kampioen)

Oost-Vlaanderen
 KVK Ninove (kampioen)
 SK Lochristi (interprovinciale eindronde)

Vlaams-Brabant
 VK Linden (kampioen)

West-Vlaanderen
 KSK Oostnieuwkerke (kampioen)

Henegouwen 
 Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage (kampioen)
 R. Gosselies Sports (interprovinciale eindronde)
 Pont-à-Celles-Buzet (interprovinciale eindronde)

Luik
 RFC Raeren-Eynatten (kampioen)

Luxemburg
 RSC Habay-la-Neuve (kampioen)

Namen
 RFC Spy (kampioen)
 R. Jeunesse Rochefortoise FC (interprovinciale eindronde)

Waals-Brabant
 RAS Jodoigne (kampioen)
 FC Kosova Schaerbeek (interprovinciale eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden na afloop van het seizoen naar de Tweede afdeling:

Rechtstreeks als kampioen
 KVV Zelzate (kampioen VV A)
 K. Lyra-Lierse Berlaar (kampioen VV B)
 FC Ganshoren (kampioen ACFF A)
 RFC Warnant (kampioen ACFF B)

Als extra stijger
 KVK Ninove (2e VV A)
 K. Olsa Brakel (3e VV A)
 RFC Wetteren (4e VV A)
 SC City Pirates Antwerpen (2e VV B)
 KFC Heur-Tongeren (3e VV B)
 KVC Houtvenne (4e VV B)
 RSD Jette (2e ACFF)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden na afloop van het seizoen naar de Provinciale reeksen:
 KVC Wingene (11e VV A; vroeg geen licentie aan voor Derde klasse amateurs)
 KSK Oostnieuwkerke (15e VV A)
 KSV Bornem (16e VV A)
 K. Bilzerse Waltwilder VV (14e VV B)
 KFC Helson Helchteren (15e VV B)
 VK Linden (16e VV B)
 R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux (5e ACFF; verloor licentie voor Derde klasse amateurs)
 FC Kosova Schaerbeek (14e ACFF)
 R. Léopold FC (15e ACFF)
 Wavre Sports FC (16e ACFF)

Clubs

Derde klasse amateurs VV A

Derde klasse amateurs VV B

Derde klasse amateurs ACFF A

Derde klasse amateurs ACFF B

Klassementen

Derde klasse amateurs VV A

Derde klasse amateurs VV B

Derde klasse amateurs ACFF A

Derde klasse amateurs ACFF B

Topscorers 

GPW: gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd, afgerond op 2 cijfers na de komma

Geen tegendoelpunten

Appendix

Belgisch competitievoetbal 2019/20
Derde klasse amateurs voetbal België